Příjmení Antonelli nosí více významných osobností:

 Alessandro Antonelli (1798–1888) – italský architekt
 Dominic Antonelli (* 1967) – letec vojenského námořnictva Spojených států
 Ennio Antonelli (* 1936) – italský katolický kněz, bývalý arcibiskup ve Florencii a Perugii, předseda Papežské rady pro rodinu v letech 2008 až 2012, kardinál
 Giacomo Antonelli (politik) (1834–1927) – rakouský inženýr a politik italské národnosti
 Laura Antonelli (1941–2015) – italská filmová herečka
 Luca Antonelli (* 1987) – italský fotbalový obránce a reprezentant